Brabancja (kraina historyczna)
 Brabant (rasa kur)